Hyperolius pygmaeus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

Hyperolius pygmaeus Meyer, 1875 est synonyme de Litoria pygmaea (Meyer, 1875)
Hyperolius pygmaeus Ahl, 1931 nec Meyer, 1875 est synonyme de Afrixalus stuhlmanni (Pfeffer, 1893)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Pelobiinae
Hyperoliidae